Westmeer steht für:
 Gelbes Meer
 Nordsee (dänisch „Vesterhavet“)
 im Schwedischen zusammenfassend für Kattegat und Skagerrak („Västerhavet“)

Siehe auch:
 Westsee (Begriffsklärung)
 Nordmeer, Ostmeer, Südmeer
 Westmere